Га́врош — поширене угорське прізвище.

Відомі носії 

Гаврош — угорське прізвище.

 Гаврош Олександр Дюлович (26 березня 1971) — український журналіст і письменник .
 Гаврош Янош Базилович (22 квітня 1941) — колишній український радянський футболіст, багаторічний капітан команди «Колос» (Бучач).

Також 
 Гаврош (значення)